La Prva liga Republike Srpske 2006-2007 è stata la dodicesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la quinta come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 
 Drina Zvornik e Glasinac penalizzate di 6 punti per la combine (Drina-Glasinac 0-1, 28ª giornata)Borac Šamac penalizzato di 6 punti per aver interrotto la partita contro il Laktaši (al 70º minuto sull'1-3, poi 0-3 a tavolino). Il campo di casa è stato squalificato per una partita.

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2007-2008.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Drina Z 7 4 2 1 1 3-1 (salvo)Rudar P 6 4 2 0 2 5-3 (retrocesso)Jedinstvo 4 4 1 1 2 2-6 (retrocesso)

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2006-2007
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2006-2007
 Kup Bosne i Hercegovine 2006-2007
 Kup Republike Srpske 2006-2007

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Edizioni della Prva liga Republike Srpske